Keiji Fukuda puede referirse a: 

 Keiji Fukuda (1890-1964), diseñador naval y almirante japonés, creador de los acorazados Clase Yamato.
 Keiji Fukuda, antiguo Subdirector General de Seguridad Sanitaria y Medio Ambiente en la Organización Mundial de la Salud.